Слипенчу́к — фамилия.

Известные носители 
 Слипенчук, Михаил Викторович (род. 1965) — российский предприниматель и политик.
 Слипенчук, Виктор Трифонович (род. 1941) — русский поэт и прозаик, публицист.